Payne Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Payne Branch (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Payne Branch (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Payne Branch (Indiana), Fluss im Bundesstaat Indiana
 Payne Branch (North Carolina), Fluss im Bundesstaat North Carolina
 Payne Branch (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas